Mike Holland (ur. 1956) – amerykański golfista
 Mike Holland (ur. 1961) – amerykański skoczek narciarski
 Mike Holland – kanadyjski polityk, minister w rządzie Nowego Brunszwiku

Zobacz też 
 Mick Holland (1918–2005) – nowozelandzki żużlowiec